Ми́ченер () — английская фамилия. Известные носители:
 Миченер, Джеймс Элберт (1907—1997) — американский писатель
 Миченер, Роланд (1900—1991) — канадский адвокат, политик и дипломат, генерал-губернатор Канады (1967—1974). Сын Эдварда Миченера.
 Миченер, Чарлз (1918—2015) — американский энтомолог, профессор.
 Миченер, Эдвард (1869—1947) — канадский политик, сенатор. Отец Роланда Миченера.
 Миченер, Эрл — американский политик, член палаты Представителей от штата Мичиган.